Warnschwelle steht für: 
 den Grenzwert einer Messgröße, siehe Warnschwelle (Messtechnik)
 eine Verkehrssicherungsmaßnahme bei Arbeitsstellen, siehe Warnschwelle (Arbeitsstellensicherung)

        
Siehe auch:
 Bremsschwelle